Noether est un nom propre allemand qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1855-1943), peintre allemand ;
 Emmy Noether (1882-1935), mathématicienne allemande	  
 Fritz Noether (1884-1941), mathématicien allemand, frère d'Emmy Noether ;
 Max Noether (1844-1921), mathématicien allemand, père d'Emmy Noether ;  	 
 Gottfried E. Noether (1915-1991), mathématicien et statististicien américain d’origine allemande, fils de Fritz Noether.

Mathématiques 
 , plusieurs distinctions mathématiques décernées à des mathématiciennes ;
 Lemme de normalisation de Noether, description des algèbres de type fini sur un corps ;
 , plusieurs théorèmes mathématiques et physiques dus à Max et Emmy Noether.

Astronomie 
 (7001) Noether, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme allemand